Søfartsmuseet kan være betegnelsen for:

 Museet for Søfart (tidligere Handels- og Søfartsmuseet) beliggende i Helsingør
 Marstal Søfartsmuseum på beliggende på Ærø
 Flensborg Søfartsmuseum beliggende i Flensborg i Tyskland
 Trondhjems Sjøfartsmuseum beliggende i Trondheim i Norge
 Fiskeri- og Søfartsmuseet beliggende i Esbjerg
 Søfartsmuseet, en afdeling af Læsø Museum
 Nakskov Skibs- og Søfartsmuseum